Labrum (starożytność) – basen lub duże naczynie używane w starożytności do różnych celów
 Labrum – element narządu gębowego stawonogów
 Labrum – tradycyjna nazwa gwiazdy Delta Crateris

Strony ujednoznaczniające